Salvadorensi – abitanti di Salvador das Missões
Salvadorensi – abitanti di Salvador do Sul